Het Museum van Wasrol tot DVD is een museum voor beeld en geluid in het Limburgse dorp Boekend in de Nederlandse gemeente Venlo.

Het gebouw 
Het museum bevindt zich in een gedeelte van de historische boerderij Egerboshof. Deze oorspronkelijk rond 1440 gebouwde boerderij kwam in de 16e eeuw in bezit van de familie Schenck van Nijdeggen, in de 17e eeuw in bezit van de familie Romer en in de vroege 18e eeuw in bezit van de familie Ruys. Tegen het einde van die eeuw kwam het in bezit van de familie Lenders, waarvan de voorzitter van de museumstichting een nazaat is.

Ontstaan 
Het museum is in 2009 opgezet als een organisatie zonder winstoogmerk die zich, volgens de eigen website "het steunen en bevorderen van de totstandkoming en instandhouding van een museum voor beeld en geluid in Boekend, gemeente Venlo en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn" ten doel stelt.

Collectie 
De collectie van het museum bestaat vooral uit zeldzame apparaten die in de categorie beeld- of geluidsdrager vallen, die tijdens een rondleiding gedemonstreerd worden. Hieronder vallen zowel de eerste apparaten zoals de fonograaf (waarbij een 'wasrol' werd gebruikt, vandaar de naam) als de meest moderne apparaten zoals blu-raydiskspeler. Behalve educatieve aspecten dient het museum ook een wetenschappelijk doel.

Bezoek 
Het museum is uitsluitend te bezoeken in groepsverband en op afspraak. Dit maakt het voor het museum mogelijk om rondleidingen met demonstraties te houden.

Externe links 
 Officiële website

Wasrol tot DVD, museum